Philip Smith – batterista dei Cool Hand Luke
 Philip Smith – criminale britannico
 Philip Smith, accreditato anche come Phil Smith – scenografo 
 Phil Smith – calciatore inglese
 Philip Arnold Smith (1952-2002) – cestista statunitense